Křídlo může být:

 křídlo (biologie) – přední končetina ptáků (též nazývaná peruť) či hmyzu, umožňující létání

Místní názvy
 Křídla – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Křídlo (hrad) – zřícenina moravského hradu

Letectví
 křídlo letadla – nosná plocha letadla
 paraglidingové křídlo, kluzák pro letecký sport paragliding
 Křídlo (letecká jednotka) – jednotka letectva sdružující více perutí či samostatných letek

Sport
 krajní útočný hráč v kolektivním sportu
 křídlo (basketbal) – pozice hráče v basketbalu 
 křídlo (fotbal) – pozice hráče ve fotbalu  
 křídlo (lední hokej) – pozice hráče v ledním hokeji  
 druh kompenzátoru vztlaku používaný při potápění

Umění a architektura
 klavír, koncertní křídlo, krátké křídlo
 křídlo (architektura) – část stavby 
 pohyblivá část okna nebo dveří
 část fagotu

Ostatní
 křídlo (vojenství) – krajní část bojové formace 
 frakce (politika) – homogenní skupina v rámci větší skupiny osob (politické strany, hnutí, organizace)
 křídla játrovek – jednovrstevné okraje lupenité stélky
 křídlo (heraldika)
 křidla, skřidla, křidélka, křidlice – moravské nářeční označení kuchyňských poklic

Související články 
 Křídlatka () – rod rostlin z čeledi rdesnovité
 Křídlovka – dechový hudební nástroj
 Křídlatec – více různých významů (rozcestník)
 Křidlice – Střešní taška

Externí odkazy